De Premier Division 2016 was het 96ste seizoen in de hoogste afdeling van het Ierse voetbal en het 32ste seizoen onder de naam League of Ireland Premier Division. De competitie begon op 4 maart 2016 en werd beslist op 28 oktober 2016. Dundalk FC won voor het 3e jaar op rij de landstitel door op 23 oktober 2016 thuis te winnen met 2-1 van Bohemians.

De Premier Division bestaat uit 12 clubteams, elke club speelt drie keer tegen elkaar, in een totaal van 33 wedstrijden in het seizoen. Wexford Youths debuteerde voor het eerst in hun geschiedenis in de Premier Division, nadat ze voorgaande jaar kampioen van de First Division waren geworden.

Eindstand

 K = Kampioen + Voorronde-Champions League
 EL = Voorronde-Europa League
 G = Gedegradeerd

Topscorers

Externe link
 NIFS

Ierse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2016